O termo Ades pode referir-se a:

AdeS, uma marca de bebidas
Jean-Claude Ades (século XXI), um DJ e produtor de música eletrônica

Ver também 
 Hades (desambiguação)
 Ade